Dipodascaceae är en familj av svampar. Dipodascaceae ingår i ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dipodascaceae